Raíz primitiva
 Raíz de la unidad#Raíces primitivas
 Raíz primitiva módulo n